Liste der Baudenkmale in Freiburg steht für:

 Liste der Baudenkmale in Freiburg/Elbe

Siehe auch:

 Liste der Kulturdenkmale in Freiburg